Partidos brasileiros extintos
Partido Democrata Cristão (1945)
Partido Democrata Cristão (1985)

Outros países
União Democrata-Cristã — sigla: CDU; da Alemanha
União Democrata-Cristã (RDA) — extinto
Democracia Cristã (Itália) — extinto
Partido da Democracia Cristã — partido português extinto
Partido Democrata Cristão do Chile
Partido Democrata-Cristão (El Salvador)
Partido Democrata-Cristão (Finlândia)
Partido Democrata Cristão (Noruega)
Partido Democrata Cristão do Paraguai
Partido Democrata Cristão de San Marino
Partido Democrata Cristão (Suíça)
Democratas Cristãos (Suécia)
Democratas-Cristãos e Flamengos — da Bélgica
União da Pátria - Democratas-Cristãos — da Lituânia

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações